André Marceau (1946-), évêque de Perpignan puis de Nice ;
 André Marceau (1962-), poète québécois ;
 André Marceau, directeur général de la caisse Desjardins de Québec ;